Піво́стрів — частина материка, острова або іншого (більшого) півострова різної величини і форми, оточена морем або озером. Ще її називають кяшем.

Див. також 

 Географія

Посилання 

Півострови